Miejscowości w USA:
 Patch Grove – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
 Patch Grove – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
Gminy w USA:
 Patch Grove (ang. Patch Grove Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant